Het seizoen 2000/2001 van FC Groningen was het 30ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor de 19e keer uit in de Eredivisie. Het was het derde seizoen onder trainer Jan van Dijk, onder zijn leiding eindigde FC Groningen op de veertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin Fortuna Sittard met een 4-0 uitslag te sterk bleek.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

2001
Groningen